Мазунино — название населённых пунктов в России:

 Мазунино — село в Кунгурском районе Пермского края.
 Мазунино — село в Сарапульском районе Удмуртии.